Пантикоса ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гальего. Занимает площадь 95.9 км². Население — 819 человек (на 2010 год). Расстояние — 93 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски